

Camere legislative
Senato della Repubblica – camera alta del Parlamento della Repubblica Italiana
Senato della Repubblica – camera alta del Congresso dell'Unione del Messico
Senato della Repubblica – camera alta della Grande Assemblea Nazionale Turca dal 1961 al 1980
Senato della Repubblica – camera alta del Congresso della Repubblica della Colombia

Altro
Senato della Repubblica – emittente che trasmette l'attività del Senato della Repubblica in Italia